

Geografia 
 Wentorf (Amt Sandesneben) – comune nello Schleswig-Holstein
 Wentorf bei Hamburg – comune nello Schleswig-Holstein

Persone 
 Hans Wentorf (1899-1970) – calciatore tedesco